

Cinema 
 Burning Bright - Senza via di scampo – film del 2010 diretto da Carlos Brooks

Letteratura 
 Che splendida ardi (Burning Bright) – racconto di John Steinbeck del 1950
 Burning Bright – romanzo di Helen Dunmore del 1994
 Burning Bright – racconto di K. D. Wentworth del 1997
 L'innocenza (Burning Bright) – romanzo di Tracy Chevalier del 2007
 Fiamma abbagliante (Burning Bright) – romanzo di Barry Levy

Musica 
 Burning Bright – singolo dei Shinedown del 2003, dall'album Leave a Whisper

Televisione 
 Professione astronauta (Burning Bright) – episodio della prima stagione de L'uomo da sei milioni di dollari